Ekran (Экран, russ. für Bildschirm) war ein Typ sowjetischer geostationärer Satelliten, die für ein nationales Satellitenfernsehsystem entwickelt wurden. Dieses war das weltweit erste Satellitenfernsehen für Privathaushalte.

Geschichte 
Der erste Satellit der Reihe wurde 1976 gestartet. Der bei Ekran an Bord befindliche Transmitter verfügte über genug Energie (200 W) um jeden sibirischen Haushalt mit einem TV-Signal zu versorgen. Ekran bediente sich bei der Übertragung einer einfachen Yagi-Uda-Antenne. Eine modifizierte Version Ekrans wurde Ekran-M genannt.

Insgesamt startete die russische Weltraumagentur bis 2001 27 Ekran-Satelliten. Die Ekran-Satelliten wurden durch verbesserte geostationäre DBS-Satelliten wie Gorisont, Gals und Express ersetzt. Der letzte Satellit, Ekran-M 4, wurde im Februar 2009 abgeschaltet.

Liste der Satelliten

Weblinks 
 
 Ekran (11F647) auf Gunter's Space Page (englisch)
 Ekran in der Encyclopedia of Science (englisch)
 . Federation of American Scientists (englisch)

Einzelnachweise 

Kommunikationssatellit
Raumfahrt (Sowjetunion)
Raumfahrt (Russland)